|-
|(31001)||1995 VG14|| align=right|14,0|| align=right|3,216|| align=right|0,093|| align=right|9,37|| align=right|5,765||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31002)||1995 VR15|| align=right|13,0|| align=right|3,097|| align=right|0,048|| align=right|14,11|| align=right|5,448||MBA||15. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31003)||1995 WQ2|| align=right|13,3|| align=right|3,148|| align=right|0,081|| align=right|17,41|| align=right|5,585||MBA||16. november 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(31004)||1995 WW28|| align=right|13,5|| align=right|3,122|| align=right|0,133|| align=right|17,69|| align=right|5,517||MBA||19. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31005)||1995 WC31|| align=right|12,6|| align=right|3,046|| align=right|0,105|| align=right|12,00|| align=right|5,314||MBA||19. november 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31006)||1995 XC|| align=right|12,5|| align=right|3,177|| align=right|0,156|| align=right|11,72|| align=right|5,661||MBA||3. december 1995||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(31007)||1996 AE14|| align=right|14,2|| align=right|2,247|| align=right|0,204|| align=right|7,01|| align=right|3,368||MBA||15. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31008)||1996 BN2|| align=right|15,4|| align=right|2,247|| align=right|0,105|| align=right|2,38|| align=right|3,368||MBA||26. januar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31009)||1996 CP|| align=right|13,2|| align=right|3,107|| align=right|0,108|| align=right|12,99|| align=right|5,475||MBA||1. februar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31010)||1996 CJ1|| align=right|15,2|| align=right|2,256|| align=right|0,144|| align=right|3,78|| align=right|3,388||MBA||11. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31011)||1996 CG7|| align=right|15,5|| align=right|2,153|| align=right|0,085|| align=right|0,36|| align=right|3,159||MBA||2. februar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31012)||1996 CG8|| align=right|15,6|| align=right|2,258|| align=right|0,142|| align=right|3,82|| align=right|3,392||MBA||10. februar 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31013)||1996 DR|| align=right|13,5|| align=right|2,222|| align=right|0,162|| align=right|8,95|| align=right|3,311||MBA||19. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31014)||1996 DW|| align=right|15,1|| align=right|2,289|| align=right|0,164|| align=right|7,52|| align=right|3,462||MBA||21. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31015)||1996 DS1|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,075|| align=right|5,47|| align=right|3,395||MBA||16. februar 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(31016)||1996 DY1|| align=right|14,8|| align=right|2,268|| align=right|0,106|| align=right|2,88|| align=right|3,415||MBA||23. februar 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31017)||1996 EH2|| align=right|14,1|| align=right|2,262|| align=right|0,139|| align=right|4,37|| align=right|3,402||MBA||15. marec 1996||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(31018)||1996 ET2|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,086|| align=right|3,07|| align=right|3,545||MBA||15. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31019)||1996 EH10|| align=right|15,4|| align=right|2,371|| align=right|0,227|| align=right|2,01|| align=right|3,650||MBA||12. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31020)||1996 FP1|| align=right|12,6|| align=right|3,981|| align=right|0,121|| align=right|3,48|| align=right|7,941||HLD||17. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31021)||1996 FW1|| align=right|14,9|| align=right|2,358|| align=right|0,171|| align=right|1,49|| align=right|3,620||MBA||17. marec 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31022)||1996 FJ9|| align=right|14,4|| align=right|2,240|| align=right|0,086|| align=right|2,50|| align=right|3,352||MBA||20. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31023)||1996 FT10|| align=right|15,8|| align=right|2,306|| align=right|0,049|| align=right|8,22|| align=right|3,502||MBA||20. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31024)||1996 FT11|| align=right|15,7|| align=right|2,285|| align=right|0,062|| align=right|1,90|| align=right|3,454||MBA||22. marec 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31025)||1996 GR|| align=right|15,1|| align=right|2,299|| align=right|0,155|| align=right|2,69|| align=right|3,485||MBA||12. april 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31026)||1996 GB7|| align=right|15,3|| align=right|2,192|| align=right|0,081|| align=right|4,31|| align=right|3,244||MBA||12. april 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31027)||1996 HQ|| align=right|16,0|| align=right|2,293|| align=right|0,102|| align=right|7,21|| align=right|3,472||MBA||18. april 1996||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(31028)||1996 HH1|| align=right|15,2|| align=right|2,208|| align=right|0,137|| align=right|3,68|| align=right|3,281||MBA||18. april 1996||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(31029)||1996 HC16|| align=right|14,5|| align=right|2,337|| align=right|0,110|| align=right|6,13|| align=right|3,572||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31030)||1996 HN19|| align=right|14,1|| align=right|2,358|| align=right|0,139|| align=right|6,40|| align=right|3,621||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31031)||1996 HV20|| align=right|14,6|| align=right|2,448|| align=right|0,161|| align=right|2,79|| align=right|3,829||MBA||18. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31032)||1996 HS22|| align=right|16,0|| align=right|2,288|| align=right|0,114|| align=right|1,47|| align=right|3,460||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31033)||1996 HY23|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,245|| align=right|9,96|| align=right|4,223||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31034)||1996 HC24|| align=right|14,4|| align=right|2,383|| align=right|0,105|| align=right|6,88|| align=right|3,677||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31035)||1996 HJ24|| align=right|14,5|| align=right|2,358|| align=right|0,050|| align=right|4,03|| align=right|3,621||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31036)||1996 HM25|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,116|| align=right|9,37|| align=right|3,672||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31037)||1996 HZ25|| align=right|12,0|| align=right|5,246|| align=right|0,130|| align=right|7,28|| align=right|12,02||JUT||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31038)||1996 HG26|| align=right|15,2|| align=right|2,297|| align=right|0,093|| align=right|7,00|| align=right|3,480||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31039)||1996 JN|| align=right|14,0|| align=right|2,281|| align=right|0,097|| align=right|5,17|| align=right|3,445||MBA||12. maj 1996||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(31040)||1996 JW8|| align=right|15,6|| align=right|2,426|| align=right|0,116|| align=right|6,79|| align=right|3,777||MBA||12. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31041)||1996 KD|| align=right|14,5|| align=right|2,423|| align=right|0,123|| align=right|3,77|| align=right|3,771||MBA||16. maj 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(31042)||1996 KS4|| align=right|16,0|| align=right|2,426|| align=right|0,162|| align=right|3,38|| align=right|3,779||MBA||22. maj 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|31043 Sturm||1996 LT|| align=right|15,9|| align=right|2,617|| align=right|0,171|| align=right|8,90|| align=right|4,233||MBA||11. junij 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31044)||1996 NY|| align=right|13,7|| align=right|2,421|| align=right|0,250|| align=right|13,55|| align=right|3,767||MBA||11. julij 1996||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(31045)||1996 NP4|| align=right|14,6|| align=right|2,622|| align=right|0,185|| align=right|7,97|| align=right|4,244||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31046)||1996 NU4|| align=right|13,8|| align=right|2,573|| align=right|0,078|| align=right|7,95|| align=right|4,126||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31047)||1996 PW8|| align=right|13,8|| align=right|2,545|| align=right|0,149|| align=right|12,92|| align=right|4,058||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31048)||1996 PO9|| align=right|13,8|| align=right|2,691|| align=right|0,163|| align=right|13,69|| align=right|4,413||MBA||11. avgust 1996||Burlington||T. Handley
|-
|(31049)||1996 QZ|| align=right|15,6|| align=right|2,751|| align=right|0,086|| align=right|7,09|| align=right|4,561||MBA||20. avgust 1996||Kleť||Klet
|-
|(31050)||1996 RA2|| align=right|13,6|| align=right|2,848|| align=right|0,045|| align=right|3,17|| align=right|4,805||MBA||12. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31051)||1996 RT3|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,079|| align=right|14,11|| align=right|4,298||MBA||13. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31052)||1996 RC5|| align=right|13,7|| align=right|2,838|| align=right|0,063|| align=right|2,39|| align=right|4,780||MBA||10. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31053)||1996 RD5|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,049|| align=right|4,02|| align=right|4,279||MBA||11. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31054)||1996 RT5|| align=right|13,5|| align=right|2,592|| align=right|0,101|| align=right|15,74|| align=right|4,172||MBA||13. september 1996||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(31055)||1996 RZ19|| align=right|14,1|| align=right|2,837|| align=right|0,085|| align=right|0,93|| align=right|4,778||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31056)||1996 RK25|| align=right|13,2|| align=right|2,636|| align=right|0,134|| align=right|14,81|| align=right|4,280||MBA||12. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31057)||1996 SK4|| align=right|13,4|| align=right|2,630|| align=right|0,078|| align=right|14,44|| align=right|4,264||MBA||21. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31058)||1996 TA5|| align=right|14,8|| align=right|2,745|| align=right|0,076|| align=right|5,01|| align=right|4,548||MBA||8. oktober 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(31059)||1996 TQ5|| align=right|14,2|| align=right|2,685|| align=right|0,186|| align=right|12,67|| align=right|4,398||MBA||1. oktober 1996||Granville||R. G. Davis
|-
|(31060)||1996 TB6|| align=right|13,4|| align=right|2,728|| align=right|0,310|| align=right|12,23|| align=right|4,506||MBA||3. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|31061 Tamao||1996 TK7|| align=right|14,6|| align=right|2,979|| align=right|0,048|| align=right|1,32|| align=right|5,140||MBA||10. oktober 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(31062)||1996 TP10|| align=right|11,7|| align=right|3,001|| align=right|0,045|| align=right|11,07|| align=right|5,198||MBA||9. oktober 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(31063)||1996 TK11|| align=right|15,0|| align=right|2,879|| align=right|0,195|| align=right|3,17|| align=right|4,884||MBA||11. oktober 1996||Kitami||K. Endate
|-
|(31064)||1996 TP11|| align=right|14,5|| align=right|2,943|| align=right|0,078|| align=right|11,94|| align=right|5,047||MBA||11. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|31065 Beishizhang||1996 TZ13|| align=right|15,0|| align=right|2,779|| align=right|0,084|| align=right|4,17|| align=right|4,632||MBA||10. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31066)||1996 TR25|| align=right|14,4|| align=right|2,632|| align=right|0,058|| align=right|8,00|| align=right|4,270||MBA||6. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31067)||1996 TF50|| align=right|14,6|| align=right|2,816|| align=right|0,031|| align=right|3,11|| align=right|4,726||MBA||4. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31068)||1996 TT54|| align=right|13,1|| align=right|2,608|| align=right|0,035|| align=right|22,31|| align=right|4,211||MBA||9. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31069)||1996 UM1|| align=right|15,0|| align=right|2,649|| align=right|0,152|| align=right|4,97|| align=right|4,311||MBA||18. oktober 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(31070)||1996 VX9|| align=right|14,1|| align=right|3,105|| align=right|0,039|| align=right|8,77|| align=right|5,471||MBA||3. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31071)||1996 VL18|| align=right|14,2|| align=right|3,088|| align=right|0,089|| align=right|9,71|| align=right|5,425||MBA||6. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31072)||1996 VZ22|| align=right|14,8|| align=right|2,856|| align=right|0,104|| align=right|6,71|| align=right|4,827||MBA||9. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31073)||1996 VV29|| align=right|13,5|| align=right|3,008|| align=right|0,126|| align=right|9,66|| align=right|5,217||MBA||7. november 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(31074)||1996 WY1|| align=right|13,5|| align=right|2,594|| align=right|0,181|| align=right|15,81|| align=right|4,177||MBA||24. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31075)||1996 XV|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,096|| align=right|1,42|| align=right|5,443||MBA||1. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(31076)||1996 XH1|| align=right|14,7|| align=right|1,889|| align=right|0,159|| align=right|24,64|| align=right|2,595||MBA||2. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31077)||1996 XZ2|| align=right|13,2|| align=right|3,191|| align=right|0,198|| align=right|14,79|| align=right|5,700||MBA||3. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31078)||1996 XJ5|| align=right|13,1|| align=right|2,854|| align=right|0,176|| align=right|12,46|| align=right|4,822||MBA||6. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31079)||1996 XS5|| align=right|13,8|| align=right|3,105|| align=right|0,115|| align=right|6,05|| align=right|5,470||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31080)||1996 XA6|| align=right|13,3|| align=right|2,966|| align=right|0,144|| align=right|6,66|| align=right|5,108||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31081)||1996 XO13|| align=right|13,6|| align=right|3,047|| align=right|0,034|| align=right|8,19|| align=right|5,317||MBA||9. december 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(31082)||1996 XM19|| align=right|13,7|| align=right|2,959|| align=right|0,102|| align=right|8,45|| align=right|5,090||MBA||8. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31083)||1996 XE32|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,215|| align=right|7,54|| align=right|5,625||MBA||14. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(31084)||1996 YX2|| align=right|14,0|| align=right|3,197|| align=right|0,183|| align=right|1,25|| align=right|5,715||MBA||29. december 1996||Chichibu||N. Sato
|-
|(31085)||1997 AV12|| align=right|13,2|| align=right|3,104|| align=right|0,137|| align=right|3,29|| align=right|5,469||MBA||10. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|31086 Gehringer||1997 AT17|| align=right|15,1|| align=right|3,078|| align=right|0,227|| align=right|1,96|| align=right|5,400||MBA||12. januar 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(31087)||1997 AA22|| align=right|13,7|| align=right|3,007|| align=right|0,112|| align=right|10,11|| align=right|5,214||MBA||9. januar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(31088)||1997 BV|| align=right|13,4|| align=right|3,023|| align=right|0,089|| align=right|5,97|| align=right|5,255||MBA||18. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31089)||1997 BW1|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,246|| align=right|4,81|| align=right|5,121||MBA||29. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31090)||1997 BJ5|| align=right|13,0|| align=right|3,215|| align=right|0,179|| align=right|10,46|| align=right|5,764||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31091)||1997 BE9|| align=right|15,7|| align=right|1,961|| align=right|0,096|| align=right|17,79|| align=right|2,745||MBA||30. januar 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(31092)||1997 CW5|| align=right|13,8|| align=right|2,984|| align=right|0,096|| align=right|10,72|| align=right|5,154||MBA||6. februar 1997||Kleť||Klet
|-
|(31093)||1997 CE28|| align=right|13,1|| align=right|3,138|| align=right|0,162|| align=right|3,12|| align=right|5,557||MBA||6. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31094)||1997 CN28|| align=right|13,2|| align=right|3,367|| align=right|0,205|| align=right|18,82|| align=right|6,176||MBA||14. februar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31095)||1997 DH|| align=right|13,5|| align=right|3,020|| align=right|0,087|| align=right|9,77|| align=right|5,246||MBA||27. februar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(31096)||1997 GH14|| align=right|13,1|| align=right|3,060|| align=right|0,234|| align=right|22,92|| align=right|5,352||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31097)||1997 JM11|| align=right|12,8|| align=right|3,950|| align=right|0,108|| align=right|2,71|| align=right|7,849||HLD||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|31098 Frankhill||1997 LQ2|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,283|| align=right|22,53|| align=right|3,472||MBA||9. junij 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(31099)||1997 MF4|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,238|| align=right|3,08|| align=right|3,586||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31100)||1997 ML4|| align=right|15,2|| align=right|2,256|| align=right|0,158|| align=right|6,28|| align=right|3,389||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31101)||1997 NM1|| align=right|15,9|| align=right|2,312|| align=right|0,146|| align=right|1,50|| align=right|3,516||MBA||2. julij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31102)||1997 NP2|| align=right|15,0|| align=right|2,231|| align=right|0,149|| align=right|5,05|| align=right|3,332||MBA||4. julij 1997||Mallorca||R. Pacheco; A. Lopez
|-
|(31103)||1997 OE2|| align=right|15,8|| align=right|2,357|| align=right|0,200|| align=right|5,39|| align=right|3,618||MBA||29. julij 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(31104)||1997 OK2|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,132|| align=right|5,09|| align=right|3,432||MBA||30. julij 1997||Caussols||ODAS
|-
|(31105)||1997 OW2|| align=right|14,1|| align=right|2,208|| align=right|0,135|| align=right|5,53|| align=right|3,280||MBA||27. julij 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(31106)||1997 PU2|| align=right|14,3|| align=right|2,279|| align=right|0,142|| align=right|23,02|| align=right|3,440||MBA||12. avgust 1997||Kleť||Klet
|-
|(31107)||1997 PS3|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,035|| align=right|2,66|| align=right|3,492||MBA||5. avgust 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31108)||1997 PW3|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,042|| align=right|6,60|| align=right|3,508||MBA||10. avgust 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31109)||1997 PL4|| align=right|15,5|| align=right|2,304|| align=right|0,074|| align=right|6,91|| align=right|3,497||MBA||14. avgust 1997||Kleť||Klet
|-
|31110 Clapas||1997 PN4|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,165|| align=right|3,29|| align=right|3,424||MBA||13. avgust 1997||Pises||Pises
|-
|(31111)||1997 PN5|| align=right|13,4|| align=right|2,621|| align=right|0,195|| align=right|12,14|| align=right|4,242||MBA||11. avgust 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31112)||1997 PQ5|| align=right|15,8|| align=right|2,278|| align=right|0,159|| align=right|4,08|| align=right|3,438||MBA||9. avgust 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|31113 Stull||1997 QC|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,085|| align=right|5,94|| align=right|3,625||MBA||19. avgust 1997||Alfred University||D. R. DeGraff; J. S. Weaver
|-
|(31114)||1997 QB1|| align=right|15,7|| align=right|2,281|| align=right|0,118|| align=right|4,60|| align=right|3,443||MBA||28. avgust 1997||Kleť||Z. Moravec
|-
|(31115)||1997 QF4|| align=right|14,4|| align=right|2,200|| align=right|0,069|| align=right|3,87|| align=right|3,263||MBA||28. avgust 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31116)||1997 QM4|| align=right|15,7|| align=right|2,325|| align=right|0,128|| align=right|4,68|| align=right|3,545||MBA||29. avgust 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(31117)||1997 QF5|| align=right|15,4|| align=right|2,447|| align=right|0,138|| align=right|1,89|| align=right|3,827||MBA||25. avgust 1997||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31118)||1997 RN1|| align=right|15,7|| align=right|2,527|| align=right|0,273|| align=right|2,79|| align=right|4,015||MBA||1. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31119)||1997 RP1|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,229|| align=right|3,24|| align=right|3,687||MBA||3. september 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(31120)||1997 RT8|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,191|| align=right|2,36|| align=right|3,688||MBA||12. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31121)||1997 RD10|| align=right|15,0|| align=right|2,574|| align=right|0,290|| align=right|4,89|| align=right|4,129||MBA||13. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|31122 Brooktaylor||1997 SD|| align=right|15,2|| align=right|2,194|| align=right|0,139|| align=right|3,08|| align=right|3,250||MBA||21. september 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31123)||1997 SU|| align=right|13,9|| align=right|2,403|| align=right|0,129|| align=right|5,49|| align=right|3,723||MBA||16. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31124)||1997 SJ1|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,074|| align=right|2,17|| align=right|3,539||MBA||22. september 1997||Kleť||Klet
|-
|(31125)||1997 SL1|| align=right|15,2|| align=right|2,292|| align=right|0,028|| align=right|3,60|| align=right|3,470||MBA||22. september 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(31126)||1997 SG2|| align=right|14,2|| align=right|2,223|| align=right|0,075|| align=right|7,58|| align=right|3,313||MBA||19. september 1997||Dynic||A. Sugie
|-
|(31127)||1997 SL4|| align=right|14,0|| align=right|2,717|| align=right|0,192|| align=right|6,86|| align=right|4,477||MBA||27. september 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31128)||1997 SL9|| align=right|16,1|| align=right|2,594|| align=right|0,177|| align=right|2,76|| align=right|4,177||MBA||27. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31129)||1997 SR10|| align=right|14,1|| align=right|2,555|| align=right|0,143|| align=right|12,10|| align=right|4,083||MBA||26. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31130)||1997 SS10|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,080|| align=right|3,60|| align=right|3,507||MBA||26. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31131)||1997 SV10|| align=right|14,7|| align=right|2,231|| align=right|0,107|| align=right|4,36|| align=right|3,331||MBA||28. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31132)||1997 SD13|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,068|| align=right|6,79|| align=right|3,480||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31133)||1997 SZ15|| align=right|15,0|| align=right|2,478|| align=right|0,105|| align=right|3,14|| align=right|3,901||MBA||27. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(31134)||1997 SF18|| align=right|15,4|| align=right|2,407|| align=right|0,124|| align=right|3,62|| align=right|3,733||MBA||27. september 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(31135)||1997 SN24|| align=right|14,6|| align=right|2,462|| align=right|0,058|| align=right|16,51|| align=right|3,863||MBA||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31136)||1997 SN31|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,090|| align=right|5,38|| align=right|3,431||MBA||28. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31137)||1997 SQ32|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,238|| align=right|2,22|| align=right|3,673||MBA||30. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31138)||1997 SJ33|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,106|| align=right|3,57|| align=right|3,725||MBA||29. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31139)||1997 SJ34|| align=right|16,0|| align=right|2,417|| align=right|0,146|| align=right|1,38|| align=right|3,758||MBA||25. september 1997||Ondřejov||Ondrejov
|-
|(31140)||1997 TC9|| align=right|15,3|| align=right|2,681|| align=right|0,229|| align=right|8,68|| align=right|4,388||MBA||2. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31141)||1997 TN18|| align=right|15,4|| align=right|2,403|| align=right|0,154|| align=right|2,94|| align=right|3,725||MBA||3. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31142)||1997 TT22|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,143|| align=right|0,83|| align=right|3,747||MBA||5. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31143)||1997 TN24|| align=right|13,5|| align=right|2,421|| align=right|0,083|| align=right|7,56|| align=right|3,766||MBA||8. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31144)||1997 TM26|| align=right|14,0|| align=right|2,292|| align=right|0,107|| align=right|4,63|| align=right|3,469||MBA||7. oktober 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(31145)||1997 UK|| align=right|15,1|| align=right|2,468|| align=right|0,019|| align=right|0,39|| align=right|3,876||MBA||19. oktober 1997||Kleť||Klet
|-
|(31146)||1997 UV3|| align=right|14,1|| align=right|2,449|| align=right|0,191|| align=right|2,56|| align=right|3,831||MBA||26. oktober 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31147)||1997 UA4|| align=right|14,2|| align=right|2,312|| align=right|0,057|| align=right|3,60|| align=right|3,514||MBA||22. oktober 1997||Drebach||J. Kandler
|-
|(31148)||1997 UO8|| align=right|12,3|| align=right|2,559|| align=right|0,083|| align=right|15,34|| align=right|4,094||MBA||23. oktober 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(31149)||1997 UE13|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,139|| align=right|2,52|| align=right|3,793||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31150)||1997 UT20|| align=right|14,6|| align=right|2,460|| align=right|0,076|| align=right|8,74|| align=right|3,859||MBA||23. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31151)||1997 UM21|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,074|| align=right|5,27|| align=right|3,306||MBA||29. oktober 1997||Saji||Saji
|-
|(31152)||1997 UV21|| align=right|14,0|| align=right|2,539|| align=right|0,213|| align=right|13,16|| align=right|4,045||MBA||29. oktober 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(31153)||1997 UP22|| align=right|14,5|| align=right|2,290|| align=right|0,180|| align=right|6,07|| align=right|3,465||MBA||26. oktober 1997||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(31154)||1997 VJ|| align=right|14,0|| align=right|2,315|| align=right|0,231|| align=right|23,57|| align=right|3,523||MBA||1. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31155)||1997 VG2|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,207|| align=right|2,30|| align=right|3,668||MBA||1. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31156)||1997 WO|| align=right|14,6|| align=right|2,413|| align=right|0,125|| align=right|3,50|| align=right|3,747||MBA||18. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31157)||1997 WK1|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,079|| align=right|4,47|| align=right|4,495||MBA||19. november 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31158)||1997 WE3|| align=right|14,0|| align=right|2,870|| align=right|0,046|| align=right|0,94|| align=right|4,860||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31159)||1997 WB6|| align=right|14,5|| align=right|2,319|| align=right|0,060|| align=right|4,39|| align=right|3,532||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31160)||1997 WQ9|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,178|| align=right|2,28|| align=right|3,682||MBA||21. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31161)||1997 WR11|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,120|| align=right|4,56|| align=right|4,150||MBA||22. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31162)||1997 WB13|| align=right|14,7|| align=right|2,608|| align=right|0,136|| align=right|1,86|| align=right|4,211||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31163)||1997 WR18|| align=right|15,2|| align=right|2,602|| align=right|0,142|| align=right|2,70|| align=right|4,196||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31164)||1997 WM35|| align=right|13,9|| align=right|2,384|| align=right|0,156|| align=right|3,20|| align=right|3,680||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31165)||1997 WN43|| align=right|14,2|| align=right|2,587|| align=right|0,279|| align=right|9,49|| align=right|4,161||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31166)||1997 WX45|| align=right|15,6|| align=right|2,260|| align=right|0,262|| align=right|5,71|| align=right|3,397||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31167)||1997 WL46|| align=right|15,0|| align=right|2,420|| align=right|0,201|| align=right|1,93|| align=right|3,763||MBA||26. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31168)||1997 WM49|| align=right|14,2|| align=right|2,599|| align=right|0,099|| align=right|4,26|| align=right|4,188||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31169)||1997 WV53|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,097|| align=right|3,19|| align=right|4,200||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31170)||1997 WO58|| align=right|14,0|| align=right|2,422|| align=right|0,261|| align=right|24,07|| align=right|3,769||MBA||26. november 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(31171)||1997 XB|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,105|| align=right|9,05|| align=right|4,100||MBA||2. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31172)||1997 XQ|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,160|| align=right|2,26|| align=right|4,132||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31173)||1997 XF1|| align=right|15,1|| align=right|1,931|| align=right|0,105|| align=right|20,40|| align=right|2,682||MBA||4. december 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31174)||1997 XW4|| align=right|14,5|| align=right|2,839|| align=right|0,123|| align=right|0,86|| align=right|4,784||MBA||6. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(31175)||1997 XV7|| align=right|13,3|| align=right|2,684|| align=right|0,175|| align=right|11,61|| align=right|4,396||MBA||7. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(31176)||1997 XL9|| align=right|14,0|| align=right|2,461|| align=right|0,103|| align=right|7,29|| align=right|3,860||MBA||2. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31177)||1997 XH11|| align=right|13,2|| align=right|2,645|| align=right|0,097|| align=right|11,19|| align=right|4,300||MBA||13. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31178)||1997 XK13|| align=right|12,9|| align=right|3,183|| align=right|0,135|| align=right|18,97|| align=right|5,679||MBA||4. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31179)||1997 YR2|| align=right|13,4|| align=right|2,444|| align=right|0,191|| align=right|3,46|| align=right|3,820||MBA||21. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(31180)||1997 YX3|| align=right|14,1|| align=right|2,781|| align=right|0,423|| align=right|27,97|| align=right|4,637||MBA||22. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31181)||1997 YY3|| align=right|13,3|| align=right|2,858|| align=right|0,286|| align=right|16,66|| align=right|4,830||MBA||22. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31182)||1997 YZ3|| align=right|14,6|| align=right|1,934|| align=right|0,067|| align=right|23,76|| align=right|2,690||MBA||22. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31183)||1997 YT4|| align=right|15,2|| align=right|2,476|| align=right|0,302|| align=right|8,03|| align=right|3,895||MBA||25. december 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(31184)||1997 YZ4|| align=right|14,6|| align=right|2,524|| align=right|0,181|| align=right|4,23|| align=right|4,008||MBA||26. december 1997||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(31185)||1997 YK5|| align=right|13,5|| align=right|2,650|| align=right|0,041|| align=right|15,91|| align=right|4,314||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31186)||1997 YQ5|| align=right|14,6|| align=right|2,625|| align=right|0,250|| align=right|6,67|| align=right|4,251||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31187)||1997 YK7|| align=right|13,9|| align=right|2,643|| align=right|0,157|| align=right|13,10|| align=right|4,296||MBA||27. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31188)||1997 YM7|| align=right|13,3|| align=right|2,808|| align=right|0,179|| align=right|10,36|| align=right|4,705||MBA||27. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|31189 Tricomi||1997 YZ7|| align=right|15,6|| align=right|2,534|| align=right|0,195|| align=right|10,49|| align=right|4,033||MBA||27. december 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|31190 Toussaint||1997 YB12|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,115|| align=right|14,07|| align=right|4,183||MBA||27. december 1997||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(31191)||1997 YD15|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,134|| align=right|3,60|| align=right|4,236||MBA||28. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|31192 Aigoual||1997 YH16|| align=right|13,9|| align=right|2,752|| align=right|0,188|| align=right|3,46|| align=right|4,565||MBA||29. december 1997||Pises||Pises
|-
|(31193)||1997 YP16|| align=right|14,4|| align=right|2,621|| align=right|0,137|| align=right|5,13|| align=right|4,243||MBA||31. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(31194)||1997 YQ16|| align=right|14,5|| align=right|2,625|| align=right|0,279|| align=right|3,07|| align=right|4,253||MBA||24. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31195)||1997 YG18|| align=right|13,7|| align=right|2,980|| align=right|0,052|| align=right|8,10|| align=right|5,143||MBA||29. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31196)||1997 YL18|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,149|| align=right|1,13|| align=right|4,254||MBA||24. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31197)||1997 YS19|| align=right|14,4|| align=right|2,425|| align=right|0,093|| align=right|7,48|| align=right|3,775||MBA||31. december 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31198)||1998 AB1|| align=right|14,0|| align=right|2,836|| align=right|0,135|| align=right|20,66|| align=right|4,776||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31199)||1998 AK3|| align=right|13,7|| align=right|2,802|| align=right|0,040|| align=right|4,81|| align=right|4,690||MBA||5. januar 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(31200)||1998 AL4|| align=right|14,3|| align=right|2,918|| align=right|0,058|| align=right|1,32|| align=right|4,984||MBA||6. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31201)||1998 AT5|| align=right|14,0|| align=right|3,071|| align=right|0,103|| align=right|10,30|| align=right|5,381||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31202)||1998 AX7|| align=right|13,3|| align=right|2,596|| align=right|0,126|| align=right|14,10|| align=right|4,182||MBA||2. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|31203 Hersman||1998 AO9|| align=right|14,5|| align=right|2,921|| align=right|0,085|| align=right|2,65|| align=right|4,992||MBA||6. januar 1998||Anderson Mesa||Marc W. Buie
|-
|(31204)||1998 AA10|| align=right|13,7|| align=right|2,594|| align=right|0,080|| align=right|14,09|| align=right|4,178||MBA||15. januar 1998||Kleť||Klet
|-
|(31205)||1998 BW|| align=right|12,5|| align=right|2,876|| align=right|0,210|| align=right|14,09|| align=right|4,876||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31206)||1998 BF1|| align=right|13,8|| align=right|2,721|| align=right|0,031|| align=right|12,69|| align=right|4,488||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31207)||1998 BM1|| align=right|13,8|| align=right|3,162|| align=right|0,129|| align=right|6,25|| align=right|5,623||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31208)||1998 BU1|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,140|| align=right|14,35|| align=right|4,181||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31209)||1998 BZ6|| align=right|13,3|| align=right|2,760|| align=right|0,078|| align=right|13,44|| align=right|4,585||MBA||24. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31210)||1998 BX7|| align=right|16,2|| align=right|2,602|| align=right|0,504|| align=right|8,96|| align=right|4,197||AMR||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31211)||1998 BW8|| align=right|13,6|| align=right|3,181|| align=right|0,095|| align=right|5,09|| align=right|5,673||MBA||18. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31212)||1998 BZ8|| align=right|14,2|| align=right|2,642|| align=right|0,105|| align=right|4,79|| align=right|4,294||MBA||18. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31213)||1998 BK9|| align=right|13,8|| align=right|3,039|| align=right|0,175|| align=right|2,39|| align=right|5,297||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31214)||1998 BZ9|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,113|| align=right|3,32|| align=right|4,245||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31215)||1998 BN10|| align=right|14,1|| align=right|2,928|| align=right|0,133|| align=right|10,64|| align=right|5,009||MBA||26. januar 1998||Kleť||Klet
|-
|(31216)||1998 BL12|| align=right|13,6|| align=right|2,531|| align=right|0,128|| align=right|17,34|| align=right|4,025||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31217)||1998 BD15|| align=right|13,5|| align=right|2,690|| align=right|0,091|| align=right|13,16|| align=right|4,410||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31218)||1998 BZ20|| align=right|14,3|| align=right|2,942|| align=right|0,113|| align=right|3,01|| align=right|5,046||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31219)||1998 BW24|| align=right|13,1|| align=right|3,117|| align=right|0,182|| align=right|17,31|| align=right|5,502||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31220)||1998 BA26|| align=right|14,1|| align=right|2,686|| align=right|0,198|| align=right|13,21|| align=right|4,402||MBA||29. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31221)||1998 BP26|| align=right|17,3|| align=right|1,724|| align=right|0,257|| align=right|20,23|| align=right|2,262||AMR||28. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31222)||1998 BD30|| align=right|13,8|| align=right|2,892|| align=right|0,155|| align=right|2,16|| align=right|4,919||MBA||26. januar 1998||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(31223)||1998 BJ30|| align=right|13,6|| align=right|2,630|| align=right|0,129|| align=right|2,25|| align=right|4,265||MBA||28. januar 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(31224)||1998 BP33|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,102|| align=right|10,34|| align=right|4,572||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31225)||1998 BH35|| align=right|14,5|| align=right|2,553|| align=right|0,151|| align=right|8,83|| align=right|4,079||MBA||27. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31226)||1998 BZ40|| align=right|13,8|| align=right|3,082|| align=right|0,142|| align=right|1,35|| align=right|5,409||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31227)||1998 BC41|| align=right|11,9|| align=right|2,629|| align=right|0,147|| align=right|12,78|| align=right|4,261||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31228)||1998 BR45|| align=right|14,7|| align=right|2,775|| align=right|0,084|| align=right|5,78|| align=right|4,621||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31229)||1998 BD46|| align=right|14,4|| align=right|2,678|| align=right|0,175|| align=right|11,46|| align=right|4,381||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31230)||1998 BB47|| align=right|13,4|| align=right|2,686|| align=right|0,150|| align=right|14,23|| align=right|4,400||MBA||18. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|31231 Uthmann||1998 CA|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,231|| align=right|9,40|| align=right|4,145||MBA||1. februar 1998||Drebach||J. Kandler; G. Lehmann
|-
|(31232)||1998 CF|| align=right|14,5|| align=right|2,858|| align=right|0,017|| align=right|12,24|| align=right|4,831||MBA||1. februar 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(31233)||1998 CG1|| align=right|14,0|| align=right|2,985|| align=right|0,068|| align=right|11,05|| align=right|5,156||MBA||1. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31234)||1998 CL1|| align=right|15,5|| align=right|3,061|| align=right|0,177|| align=right|2,22|| align=right|5,353||MBA||7. februar 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(31235)||1998 CE3|| align=right|13,2|| align=right|2,975|| align=right|0,096|| align=right|9,24|| align=right|5,130||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31236)||1998 CC4|| align=right|13,3|| align=right|2,985|| align=right|0,103|| align=right|9,45|| align=right|5,157||MBA||14. februar 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(31237)||1998 CY4|| align=right|14,4|| align=right|2,923|| align=right|0,026|| align=right|1,18|| align=right|4,998||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(31238)||1998 DT1|| align=right|14,0|| align=right|3,359|| align=right|0,031|| align=right|3,10|| align=right|6,156||MBA||21. februar 1998||Kleť||Klet
|-
|(31239)||1998 DV1|| align=right|13,5|| align=right|2,593|| align=right|0,199|| align=right|12,02|| align=right|4,176||MBA||21. februar 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|31240 Katrianne||1998 DB2|| align=right|14,2|| align=right|2,790|| align=right|0,186|| align=right|7,34|| align=right|4,660||MBA||20. februar 1998||Drebach||G. Lehmann
|-
|(31241)||1998 DK2|| align=right|14,0|| align=right|3,044|| align=right|0,020|| align=right|13,70|| align=right|5,310||MBA||20. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31242)||1998 DO10|| align=right|13,1|| align=right|3,110|| align=right|0,196|| align=right|12,05|| align=right|5,483||MBA||23. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31243)||1998 DW10|| align=right|13,3|| align=right|2,977|| align=right|0,079|| align=right|10,34|| align=right|5,136||MBA||16. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(31244)||1998 DG11|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,155|| align=right|3,36|| align=right|5,734||MBA||19. februar 1998||Sormano||P. Sicoli; A. Testa
|-
|(31245)||1998 DR11|| align=right|14,1|| align=right|2,879|| align=right|0,047|| align=right|2,80|| align=right|4,884||MBA||24. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31246)||1998 DZ12|| align=right|14,1|| align=right|2,572|| align=right|0,154|| align=right|7,38|| align=right|4,124||MBA||24. februar 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(31247)||1998 DD13|| align=right|13,5|| align=right|3,067|| align=right|0,156|| align=right|12,56|| align=right|5,371||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31248)||1998 DH13|| align=right|14,7|| align=right|3,051|| align=right|0,095|| align=right|23,67|| align=right|5,328||MBA||24. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(31249)||1998 DF14|| align=right|14,6|| align=right|3,241|| align=right|0,270|| align=right|1,58|| align=right|5,834||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(31250)||1998 DR14|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,093|| align=right|11,41|| align=right|5,384||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*

Seznami asteroidov